

Юзефатув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефатув — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства